

Famille Riboud 

La famille Riboud, d'origine lyonnaise et de confession protestante, s'est illustrée dans le monde des affaires, mais également dans les arts (et en particulier dans la photographie) :

 Camille Riboud, (1886-1939) : PDG de la Société lyonnaise de dépôts ; marié à Hélène Frachon (1892-1957), parents de sept enfants dont :
 Antoine Riboud (1918-2002), homme d'affaires français, créateur du groupe BSN (aujourd'hui Groupe Danone) 
 Christine Riboud (1946-2006), journaliste ; mariée à Gérard Mital, producteur de cinéma (1944-2010), parents de deux enfants dont :
 Alexis Mital, dit Camille de Toledo, essayiste et écrivain 
 Franck Riboud (né en 1955), PDG du Groupe Danone de 1996 à 2014 
 Jean Riboud (1919-1985), président de Schlumberger ; marié à Krishnā Roy (1926-2000), historienne franco-indienne, parents de :
 Christophe Riboud (1950-1987), chef d'entreprise français, PDG de l'IFOP, ; marié à Sophie Desserteaux-Bessis (née en 1950), présidente de la Fondation Pathé (remariée à Jérôme Seydoux (né en 1934), producteur de cinéma, PDG de Pathé), parents de trois enfants :
 Pénélope Riboud-Seydoux Fornier de Clausonne (née en 1973), maître de conférences à l'INALCO
 Thomas Riboud-Seydoux Fornier de Clausonne (né en 1975), homme d'affaires
 Raphaëlla Riboud-Seydoux Fornier de Clausonne (née en 1979), créatrice de mode et directrice de galerie
 Marc Riboud (1923-2016), photographe français

Aussi 
 Thomas Riboud (1755-1835), magistrat français, député de l'Ain ;
 Jacques Riboud (1908-2001), industriel et urbaniste ;
 Philippe Riboud (né en 1957), épéiste français deux fois champions du monde.